Miejscowości w Polsce:
 Osówko – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gm. Biskupiec
 Osówko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gm. Tychowo
 Osówko – część wsi Osowo w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gm. Karsin